André Capron (1854-1930) est un homme politique français.
 André Capron (1928- ) est un professeur belge, membre titulaire de la Société de langue et de littérature wallonnes
 André Capron (1930-2020) est un médecin français, membre de l'Institut.